Posto de abastecimento - no Brasil, chamados de posto de combustível.
 Posto de serviços - auto posto
 Posto administrativo - cargo
 Posto de saúde - atendimento a saúde
 Posto de Bombeiro Comunitário - bombeiro
 Posto matricial - em álgebra linear, o número de linhas não-nulas quando a mesma está escrita na forma reduzida, escalonada por linhas. O posto de uma matriz coincide com a dimensão do espaço linha da matriz.
 Posto Santo - freguesia em Portugal

Desambiguação